Irlanda – isola dell'arcipelago britannico
 Irlanda – Stato repubblicano che amministra parte della omonima isola
 Irlanda del Nord – una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, situato nella parte nord dell'omonima isola
 Regno d'Irlanda – Stato non più esistente che nel 1801, unendosi al Regno di Gran Bretagna, diede vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
 Stato Libero d'Irlanda – reame del Commonwealth che durò dal 1922 (anno in cui si separò dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda) al 1949 (anno in cui venne proclamata la repubblica e l'Irlanda uscì dal Commonwealth)